ćmy – grupa motyli prowadząca nocny tryb życia
 ćma – gatunek miodunki
 Ćma – polski film psychologiczny z 1980 roku
 utwory muzyczne o tytule „Ćma”:
 X Preludium Fryderyka Chopina (nazwa nadana przez Hansa von Bülow)
 Jacka Perkowskiego z albumu Perkoz (wyd. 2005)
 zespołu 1984 z albumu 4891 (wyd. 2007)
 zespołu Klan z albumu Po co mi ten raj (wyd. 1992)
 Justyny Steczkowskiej i Edyty Bartosiewicz z albumu Na koniec świata (wyd. 1999)
 zespołu Voo Voo z albumu Voo Voo z kobietami (wyd. 2003)